Día de Cantabria puede hacer referencia a diversas festividades:
 Día de las Instituciones de Cantabria, celebrado el 28 de julio en Puente San Miguel como celebración del nacimiento de la provincia de Cantabria en la casa de juntas de esta localidad, en 1778.
 Día de La Montaña, oficialmente denominado Día de Cantabria, celebrado en Cabezón de la Sal el segundo domingo de agosto.
 Festividad de la Bien Aparecida, patrona de Cantabria. Se celebra el 15 de septiembre.
 Conmemoración del Estatuto de Autonomía, celebrado el 1 de febrero en el patio del Parlamento de Cantabria.
 Día Infantil de Cantabria, que tiene lugar el primer domingo de junio en la península de la Magdalena (Santander).